Oključna je naselje u sastavu Grada Komiže, na otoku Visu, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je bilo nenaseljeno.

Znamenitosti 

 crkva svetog Antuna Padovanskog

Izvori 

Komiža
Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji